Клауди́ньо () — уменьшительная форма имени Клаудио.

Известные под этим именем бразильские футболисты:
  (Cláudio Batista dos Santos; род. 1967) — нападающий.
  (Cláudio da Silva Pinto; род. 1968) — атакующий полузащитник.
  (Cláudio Alexandre de Oliveira; род. 1976) — полузащитник.
  (Cláudio Rogério Almeida Cogo; род. 1977) — левый защитник.
  (Cláudio Roberto Siqueira Fernandes Filho; род. 1980) — правый защитник.
  (Claudio Luiz Jandre Sobrinho; род. 1981) — полузащитник.
  (Cláudio André Santos Assis; род. 1982) — левый полузащитник.
  (Cláudio Pereira da Silva Júnior; род. 1991) — нападающий.
 Клаудиньо (Cláudio Luiz Rodrigues Parise Leonel; род. 1997) — атакующий полузащитник.
  (Cláudio Henrique Paiva Porfirio; род. 2000) — нападающий.